Łagów, comune del Voivodato di Lubusz
 Łagów, comune del Voivodato della Santacroce